Казимера Утрата-Луштиг () — польская актриса театра и кино.

Биография 
Казимера Утрата родилась 5 июля 1932 года в Варшаве. Дебютировала в театре в 1954 году. Актриса театров в Варшаве.

Избранная фильмография 

  — Лётна / Lotna
  — Барбара и Ян / Barbara i Jan (телесериал)
  — Всё на продажу / Wszystko na sprzedaż
  — Охота на мух / Polowanie na muchy
  — Стеклянный шар / Szklana kula
  — Повышение / Awans
  — Квартальный отчёт / Bilans kwartalny
  — Сколько той жизни / Ile jest życia (телесериал)
  — Директора / Dyrektorzy (телесериал)
  — Люби или брось / Kochaj albo rzuć
  — Украденная коллекция / Skradziona kolekcja
  — Мишка / Miś
  — Пансион пани Латтер / Pensja pani Latter
  — Привидение / Widziadło
  — Хозяин на Жулавах / Pan na Żuławach (телесериал)
  — Предупреждения / Zmiennicy (телесериал)
  — Баллада о Янушике / Ballada o Januszku (телесериал)
  — Анна Каренина / Anna Karenina
  — Старик и пёс / Stary człowiek i pies

Примечания

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Актрисы театра Польши
Киноактрисы Польши